Николай Гагарин:
 Гагарин, Николай Владимирович (1830—1886) — российский генерал-лейтенант, участник Кавказской войны.
 Гагарин, Николай Сергеевич (1784—1842) — владелец усадьбы Никольское-Гагарино.